Jerzy Zdziechowski (1880-1975) − polski polityk i ekonomista
 Kazimierz Zdziechowski (1878-1942) − polski prozaik i publicysta
 Marian Zdziechowski  (1861-1938) − polski literaturoznawca i historyk idei